Буасе́-ла-Ланд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на захід від Парижа, 65 км на південний схід від Кана, 29 км на північ від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки

Посилання 
 Буасе-ла-Ланд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 [ Розташування муніципалітету Буасе-ла-Ланд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Орн